El término Geneseo puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadounidenses:
Geneseo, en el estado de Illinois.
Geneseo, en el estado de Kansas.
Geneseo, en el estado de Nueva York.